Molekulska formula -{C13H17N3}- se može odnositi na:

 BRL-44408
 Tramazolin